Heterischnus — род наездников из трибы Phaeogenini подсемейства Ichneumoninae.

Распространение 
Распространены в Афротропике, Палеарктике, Неарктике. Описано около 30 видов.

Описание 
Среднего размера и мелкие наездники, длина тела менее 1 см. Основная окраска желтая, красновато-бурая или чёрная. Отличаются загнутым кверху яйцекладом, выпуклым щитиком груди, короткими усиками, жвалы с одним зубцом. Представители рода — эктопаразиты мелких чешуекрылых.

Список видов 
Некоторые виды рода:
	
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 Другие виды

Примечания

Литература 
 

Ichneumoninae
Роды перепончатокрылых